

Cinema 
The Witness – cortometraggio del 1915 diretto da Donald MacDonald
The Witness – cortometraggio del 1915 diretto da Barry O'Neil
The Witness – film del 1959 diretto da Geoffrey Muller
 Witness - Il testimone (Witness) – film del 1985 diretto da Peter Weir
The Witness – film documentario del 2015 diretto da James D. Solomon
The Witness – film del 2015 diretto da Mitko Panov

Musica 
 Witness – album degli Spooky Tooth del 1973
 Witness – album dei Modern Life Is War del 2005
 Witness – album degli Show of Hands del 2006
 Witness – album dei Blessthefall del 2009
 Witness – album di Katy Perry del 2017
 Witness – singolo dei Wage War del 2017
 Witness – album dei Vola del 2021

Videogiochi 
 Witness – videogioco per Commodore 64